International Oxygen Manufacturers Association, associazione mondiale dei produttori e venditori di gas medicali, in particolare l'ossigeno 
Instituto Obra Médico Asistencial, istituto officiale provinciale di Buenos Aires, Argentina